Die SAS Ligaen 2008/09 war die 19. Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 19. Juli 2008 mit der Begegnung Randers FC gegen Aarhus GF und endete am 31. Mai 2009. Titelverteidiger war der Aalborg BK.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten insgesamt 17 Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen insgesamt 16 Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Kopenhagen

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09